

Automobili
Ford Focus, automobile prodotta dalla Ford

Cinema
Focus – film TV del 1962 diretto da Fielder Cook
Focus – film del 1996 diretto da Satoshi Isaka
Focus – film del 2001 diretto da Neal Slavin
Focus - Niente è come sembra (Focus) – film del 2015 diretto da Glenn Ficarra e John Requa
Focus Features, studio cinematografico statunitense

Editoria
Focus, periodico di attualità, scienza e sociologia fondato nel 1992
Focus Junior
Focus D&R
Focus Storia
Focus, settimanale tedesco di attualità fondato nel 1993

Televisione
Focus è una rete televisiva italiana

Linguistica
Focus – parte di maggiore salienza di un enunciato.

Marketing
Focus group, forma di ricerca qualitativa

Medicina
Focus, punto d'impianto di un'infezione preesistente

Musica
Focus, Gruppo musicale rock olandese
Focus
Focus III
Focus 9/New Skin
Focus, album di Stan Getz del 1961
Focus, album dei Cynic del 1993
Focus, album di Dulce Pontes del 2003
Focus, singolo dei Vidoll del 2009
Focus, singolo di Ariana Grande del 2015

Giochi 
Focus, gioco da tavolo, vincitore del premio Spiel des Jahres nel 1991
Focus, casa di sviluppo di videogiochi